Роберто Гастон Орси (; род. ) — американо-мексиканский сценарист и продюсер фильмов и сериалов.

Биография 
Орси родился в Мехико, его отец — мексиканец, а мать — кубинка. Его мать покинула Кубу после того, как Фидель Кастро пришёл к власти. Он приходится старшим братом сценаристу-продюсеру Дж. Р. Орси. Рос он в Канаде, Техасе и Лос-Анджелесе, где познакомился со своим будущим другом и соавтором сценариев Алексом Куртцманом. Учился в Техасском университете в Остине. Женат на сценаристке и продюсере Мелиссе Блейк.

Карьера 
Орси работал над такими фильмами, как «Звёздный путь», «Легенда Зорро», «Миссия невыполнима 3», «Трансформеры» и «Ковбои против пришельцев». Он является одним из создателей, вместе с Алексом Куртцманом и Дж. Дж. Абрамсом, научно-фантастического сериала «Грань» и являлся консультирующим продюсером сериала.

В 2007 году The Hollywood Reporter включил его в список 50 самых влиятельных латиноамериканцев в Голливуде.

Орси был приглашён, как специальный гость, на San Diego Comic-Con International 2010 года.

Фильмография 
  — Остров / The Island (сценарист)
  — Легенда Зорро / The Legend of Zorro (сценарист)
  — Миссия невыполнима 3 / Mission: Impossible III (сценарист)
  — Трансформеры / Transformers (сценарист)
  — На крючке / Eagle Eye (продюсер)
  — Звёздный путь / Star Trek (сценарист, исполнительный продюсер)
  — Трансформеры: Месть падших / Transformers: Revenge of the Fallen (сценарист)
  — Предложение / The Proposal (исполнительный продюсер)
  — Ковбои против пришельцев / Cowboys & Aliens (сценарист, продюсер)
  — Люди как мы / People Like Us (сценарист, продюсер)
  — Стартрек: Возмездие / Star Trek Into Darkness (сценарист, продюсер)
  — Иллюзия обмана / Now You See Me (продюсер)
  — Игра Эндера / Ender’s Game (продюсер)
  — Новый Человек-паук. Высокое напряжение / The Amazing Spider-Man 2 (сценарист, исполнительный продюсер)
  — Иллюзия обмана 2 / Now You See Me 2 (продюсер)
  — Стартрек: Бесконечность / Star Trek Beyond (продюсер)
  — Мумия / The Mummy (продюсер)

Телесериалы 
 1997—1999 — Удивительные странствия Геракла / Hercules: The Legendary Journeys (сценарист, со-исполнительный продюсер)
 1999—2000 — Зена — королева воинов / Xena: Warrior Princess (сценарист, со-исполнительный продюсер)
 2000 — Мастер на все руки / Jack of All Trades (сценарист, исполнительный продюсер)
 2001—2006 — Шпионка / Alias (сценарист, исполнительный продюсер)
 2004 — Тайная служба / The Secret Service (со-создатель, сценарист, исполнительный продюсер) (пилотная серия)
 2008—2013 — Грань / Fringe (со-создатель, сценарист, исполнительный продюсер)
 2010—2013 — Трансформеры: Прайм / Transformers: Prime (исполнительный продюсер)
 2010—2016 — Гавайи 5.0 / Hawaii Five-0 (сценарист, исполнительный продюсер)
 2011 — Замок и ключ / Locke & Key (со-создатель, сценарист, исполнительный продюсер) (пилотная серия)
 2011 — Стратегия выхода / Exit Strategy (со-создатель, сценарист, исполнительный продюсер) (пилотная серия)
 2013—2015 — Сонная лощина / Sleepy Hollow (со-создатель, сценарист, исполнительный продюсер)
 2014 — Матадор / Matador (со-создатель, исполнительный продюсер)
 2014—2016 — Скорпион / Scorpion (исполнительный продюсер)
 2015—2016 — Области тьмы / Limitless (исполнительный продюсер)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Техасского университета в Остине
Лауреаты премии «Золотая малина»